Die 1. Amateurliga Württemberg 1957/58 war die achte Saison der 1. Amateurliga. Der FV Union Böckingen gewann die württembergische Fußballmeisterschaft mit sieben Punkten Vorsprung vor dem 1. FC Eislingen. Böckingen qualifizierte sich damit für die Aufstiegsrunde zur II. Division, wo man jedoch nur den letzten Platz belegte.

Der FC Wangen 05, der TSV Kochendorf, die SpVgg 08 Schramberg und die SpVgg Untertürkheim stiegen in die 2. Amateurligen ab.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Oberliga Süd

Weblinks 
 1. Amateurliga Württemberg 1957/58

Fußballsaison 1957/58
1957